Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Luksemburgu.

Povijest
Luksemburg je jedna od zemalja gdje se kršćanstvo proširilo u kasno rimsko doba.

Galerija

Izvori 

 
Luksemburg